Сурендранагар:

 Сурендранагар — город и муниципалитет в индийском штате Гуджарат, административный центр округа Сурендранагар.
 Сурендранагар — округ в индийском штате Гуджарат.